Пафи́лис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Пафилис, Максим (род. 1978) — греческий священнослужитель.
 Пафилис, Танасис (род. 1954) — греческий политик.